Антон Селезнёв:
 Селезнёв, Антон Германович (род. 1987) — российский хоккеист.
 Селезнёв, Антон Сергеевич (род. 1994) — российский спортсмен (джиу-джицу).